Model M is de benaming voor een reeks toetsenborden gemaakt door IBM vanaf 1984 en later door Lexmark, Unicomp en MaxiSwitch. Het overgrote deel van Model M toetsenborden beschikken over buckling spring-toetsen, ontworpen door Edwin T. Coleman in 1983 en gepatenteerd door IBM in datzelfde jaar. Hoewel computers en andere randapparatuur die gelijktijdig geproduceerd werden overbodig worden geacht, zijn veel Model M-toetsenborden nog steeds in gebruik.

Geschiedenis
De Model M toetsenborden waren ontworpen als alternatief voor de Model F toetsenbordenreeks. De productie begon in 1985. Een Model M toetsenbord werd vaak gebundeld met een nieuwe IBM computer. Ze werden geproduceerd door fabrieken van IBM in Schotland en Mexico. Op 27 maart 1991 verkocht IBM een deel van haar productie aan de beleggingsonderneming Clayton & Dubilier, Inc. in een leveraged buyout voor Lexmark International Group, Inc. Lexmark ging door met de productie van Model M's in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Mexico, met IBM als belangrijkste klant. Op 27 maart 1996 verstreek Lexmark's contract met IBM om toetsenborden te produceren.

Variaties

De Model M werd geproduceerd in verschillende variaties. Een van de meest populaire variatie was het IBM Model M "Space Saving" toetsenbord die het keypad wegliet waardoor de breedte van het toetsenbord werd gereduceerd.

Lijst van variaties

Toetsenbord
IBM